Il doppio femminile  del Japan Open Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Gigi Fernández e Robin White erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jill Hetherington e Elizabeth Smylie hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Ann Henricksson e Beth Herr.

Teste di serie
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (primo turno)
 Jill Hetherington /  Elizabeth Smylie (campioni)
 Ann Henricksson /  Beth Herr (finale)
 Lea Antonoplis /  Cammy MacGregor (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1989